

Toponyme

Daubach, communauté de Bad Kreuznach, Rhénanie-Palatinat
Daubach, communauté de Westerwald, Rhénanie-Palatinat